Појам Бристол може да се односи на:
 Бристол, град у Енглеској.
 Бристол (Вирџинија), град у САД у држави Вирџинија
 Бристол (Конектикат), град у САД у држави Конектикат
 Бристол (Флорида), град у САД у држави Конектикат
 Бристол (Јужна Дакота), град је у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Бристол (Њу Хемпшир), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Њу Хемпшир
 Бристол (Вермонт), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Вермонт
 Бристол (Висконсин), град је у америчкој савезној држави Висконсин
 Бристол (Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана
 Бристол (Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Бристол (Роуд Ајланд), град је у америчкој савезној држави Роуд Ајланд
 Бристол (Тексас), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Тексас
 Бристол (Тенеси), град је у америчкој савезној држави Тенеси

Остало 
 Хотел Бристол
 Бристол (фабрика), британска фабрика авиона